Муцио () — итальянские имя и фамилия. Известные носители фамилии:

 Муцио, Джованни (1893—1982) — итальянский архитектор.
 Муцио, Клаудия (1889—1936) — итальянская певица.
 Муцио, Эмануэле (1821—1890) — итальянский композитор и дирижёр.

См. также 
 Гамбит Муцио — шахматный дебют.